Cette liste recense les éléments du parc de locomotives diesel BB 67400, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

État du matériel

Observations 
 BB 67420 : victime d'un incendie le  au train 3842 en gare de Saint-Mariens - Saint-Yzan (Gironde).
 BB 67424 : anciennement en livrée Corail + avec bandes rouges, celle-ci est repeinte en bleu clair (livrée Isabelle).
 BB 67427 : préservée en 2016 au centre de formation traction de Blainville-sur-l'Eau (Meurthe-et-Moselle) comme support aux formations terrain. Depuis le déménagement de celui-ci fin 2018 à Nancy, elle a été abandonnée et vandalisée avant d'être ferraillée.
 BB 67452 : victime d'un incendie près de la gare de Prévenchères, et a dérivé sur environ  pour dérailler à l'entrée de la gare de Villefort.
 BB 67566 : radiée le , du TER Auvergne mais remise en service par le TER Centre-Val de Loire pour la traction des Intercités entre Bourges et Montluçon.
 BB 67575 : préservée à la Cité du train de Mulhouse (Haut-Rhin).
 BB 67585 : victime d'un incendie le  au train 3831 à Corignac (Charente-Maritime).
 BB 67630 : accidentée à Flaujac-Gare (Lot) le .
 BB 67474 : accidentée à Bussac-Forêt (en UM avec BB 67445) le .
 BB 67478 : victime d'un incendie le , sur une liaison de La Ferté-Milon à Paris-Est en gare de Meaux (Seine-et-Marne).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Transilien
 Livrées SNCF
 Île-de-France Mobilités

Locomotive Diesel SNCF
Matériel roulant Transilien
Matériel roulant des chemins de fer français
BB
Matériel roulant du TER Auvergne-Rhône-Alpes
Matériel roulant du TER Grand Est